Двадцать седьмая поправка к Конституции США (1992)

См. также